La psicogerontología Estudia y aplica sus conocimientos al envejecimiento normal y los cambios psicológicos y sociales que implica, tiene como objetivo la prolongación de la vida, y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores.

Surge a raíz del concepto del aprendizaje a lo largo de la vida y del envejecimiento de la sociedad.

¿Por qué aparece la psicogerontología en la educación? 
 
La psicogerontología de la educación, como se dice anteriormente, surge debido al envejecimiento de la sociedad. En carreras como la de magisterio, pedagogía y psicopedagogía se han estado embarcando en el aprendizaje y conocimiento de edades como la niñez, la adolescencia y la juventud. Sin embargo, hoy en día se han tenido que ir fomentando actividades para las personas mayores. En la actualidad, los educadores no sólo han de conocer el mundo de la infancia, la adolescencia y la juventud, sino que han de saber también sobre la adultez y la vejez. Han de estar preparados para desarrollar actividades con este tipo de alumnado.

Características funcionales sobre el alumnado mayor 

 Funciones sensoriales: problemas de visión, pérdida de elasticidad de la córnea y de sus capacidades de enfoque visual. Esto es lo que se conoce como presbiopía y se puede corregir con lentes que posibilitan la focalización de objetos.
 Audición: pérdida de agudeza, más intensa para los tonos altos, se manifiesta conforme avanza la edad. La mayoría de las pérdidas auditivas suelen ser selectivas más que absolutas y totales.
 Motricidad: puede verse afectada con la edad por diversos procesos físicos (osteoartrosis, aumento de los tejidos grasos), capacidad torácica, el funcionamiento del sistema cardiovascular o las propias capacidades sensoriales.
 Otras: lentitud y fatigabilidad en la ejecución de la tarea.
Por todo esto, el profesorado tiene que acomodar las capacidades y actitudes de este colectivo, además del entorno físico y social.

Memorizar y aprender 
como memorizar un idioma para no olvidarme de las palabras que aprendo

Las características individuales.
Los docentes tienen que tener en cuenta en las personas mayores la edad, la salud, los conocimientos previos, la autoevaluación de la memoria, el nivel educativo, la ocupación, el estado afectivo, y factores situacionales como la exigencia del docente.

La tarea del criterio. 
Existen diferentes tipos de evaluación.
 Recuerdo: extracción de información en su conjunto y ordenadamente con más o menos dificultad en la organización de las unidades de información. 
 Reconocimiento: propio de las pruebas tipo test en que el alumnado debe escrutar y distinguir la opción acertada de entre un número de alternativas.
 Reaprendizaje: se examinan el recuerdo de contenidos aprendidos anteriormente.

 El material. 
Importancia en el tipo de material empelado en el recuerdo ya sea verbal o no. El hecho de que cuenten sus historias o el lugar donde vivía ayudaran han desenvolverse mejor que si hacen pura memorización de datos y fechas.

 Estrategias cognitivas.
Operación mental que se emplea para cumplir una tarea. Todas las estrategias que se utilicen requieren codificación, almacenamiento, imaginación, recuperación… La dificultad en el nivel de aprendizaje a corto plazo hace necesarias estrategias de elaboración y organización de información para que así pueda dar paso al almacén de largo plazo y recuperación posterior.

Según la Ley de Ribot, que habla de cómo se pierden los recuerdos, se dice que la información se perdía en orden inverso al tiempo en el que se aprendía, es decir, se perdían los conocimientos actuales, y se recuerdan los antiguos. Este acto de pensar en las propias experiencias pasadas es lo que se denomina REMINISCENCIA y tiene un efecto adaptativo que sirve de protección contra la ansiedad y la depresión.

Inteligencia y educación 
Respecto a la inteligencia podemos decir que hay dos tipos y son los siguientes:
 Fluida: relacionada con la velocidad de respuesta, decae antes. Unida al esquema de razonamiento verbal de tareas y a las capacidades intelectuales particulares de cada individuo.
 Cristalizada: derivada de los procesos de enculturizacion, que se mantendrían.

Los educadores han de saber que la competencia intelectual del alumnado mayor hay que verla desde una óptica dinámica y contextual, haciendo hincapié en el papel de la inteligencia adquirida, sintetizada y consolidada en la adaptación y la actividad humana. 
Para Dittman-Kohli la inteligencia de la persona mayor tiene 2 cualidades:
 Existe diferencia entre el potencial intelectual y el nivel de ejecución=performance= hacer efectivas sus cualidades.
 Considerar la importancia que sobre el curso de la inteligencia tiene la especialización individual con anterioridad en la capacitación académica y laboral.

Plasticidad intelectual y entrenamiento cognitivo 
 
En la vejez se ve una disminución cognitiva que es influida por otros motivos ambientales o externos.
Está demostrado que los ejercicios ayudan a prevenir o a mejorar el declive vital. Las tareas que realizamos en el día a día, junto con otras habilidades, hace que el declive sea menos notable, o lo que es lo mismo, el declive aumenta a medida que utilicemos menos nuestras habilidades, ya que la experiencia nos ayuda a manejarnos mejor en la vida cotidiana.
Habría que señalar que los que mejor se conservan intelectualmente son los que más ejercitan su inteligencia con ejercicios. Los factores que influyen positivamente en la conservación de la inteligencia son el ambiente donde se encuentre, la estimulación educativa que tenga, y la cultura y experiencia que el individuo posea.
Por otro lado también nos encontramos con otros factores que por lo contrario perjudican la conservación como es el fallo en el aprendizaje, fallo de memoria, nerviosismo, falta de motivación, distracción, etc.
Algunas de las actividades que se aconsejan para la mejora cognitiva de los mayores son las siguientes:
 Mediación psicosocial sobre personas jubiladas.
 Programas educativos para incrementar las áreas afectadas.
 Trabajos con esfuerzo intelectual.
 Actividades ocupacionales.
 Procesos educativos.

Podemos concluir el apartado diciendo que el entrenamiento mejora significativamente las habilidades de la vida diaria y aletarga o frena la disminución cognitiva.

Gerontología y educación 

La educación permanente juega un papel muy importante, tanto en la realización personal como en la social. Por ello existe gran preocupación sobre las transformaciones sociales, culturales, y las necesidades educativas de las personas mayores.
A comienzos de los años setenta se empieza a desarrollar decisiones para crear nuevas prácticas educativas. 
Existen tres paradigmas que sustentan la educación y la gerontología según Fernández Lópiz:
 Paradigma funcionalista: orientación pragmática, con influencia en la educación para la salud, y favorecer hábitos que mejoren el estilo de vida.

 Paradigma interpretativo: el significado que las personas dan a su educación. Dan importancia a la realización personal y valora las actividades expresivas, desarrollo personal y estudios humanísticos.
Su crítica es que es muy abstracto.
 Paradigma vinculado a la pedagogía crítica de adultos: necesidad de construir una gerontología crítica. La educación se ve como una forma para mejorar la calidad de vida.

Los paradigmas convencionales tienden a “disciplinar” a las personas mayores en lugar de ocuparse por el papel que juegan en la sociedad, por luchar por su participación en la tomar decisiones, ocupar espacios representativos o lograr un poder social.
La educación para las personas mayores debe tener como objetivo que este grupo mejore su calidad de vida, modifique sus hábitos y sus relaciones socio afectivas, desarrolle su auto-realización y realicen actividades cognitivas. 
Estos modelos educativos deben acondicionarse a las características de la población de este sector, según sea su nivel educativo, si son internos, si viven residencias, etc.

Aulas universitarias de mayores 
Además de las Universidades de Mayores, también existen otros lugares donde se ofrecen ventajas educativas para leste sector de la sociedad., por ejemplo: Centros de Día, Residencias, Centros de Secundaria, y otras instituciones públicas y privadas.
Las universidades de mayores están orientadas en el conservación y desarrollo intelectual y del aprendizaje.
Este modelo educativo se fundamenta en hechos sociales (factor demográfico, aumento de la conciencia sobre el envejecimiento, cambios en la concepto del tiempo, cambios económicos producidos), donde sus objetivos son ampliar el aprendizaje de los mayores, promover su auto-realización, dar apoyo, etc.
La educación con el tiempo se ha considerado como un derecho y no como un lujo, por ello ha surgido el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida.
De este modo permite a las personas que recuperen su identidad y status, y se elimine el abandono, el aislamiento y la marginalidad, favoreciendo por otro lado la inserción social de los jubilados desarrollando y conservando su autonomía, mejorando las relaciones entre las distintas generaciones.
Las actividades que se programan para la Tercera Edad en la Universidad son las siguientes, entre otras: 
 cursos y conferencias de cultura general 
 cursos de lenguas vivas
 viajes 
 actividades socio culturales 
 deportes
En la sociedad Española, las universidades destinadas para la tercera edad no tienen nada que ver con lo que sería la educación para adultos u otros servicios educativos no formales. 
En España tenemos a Andalucía, concretamente la Universidad de Granada, como pionera y ejemplo en lo que sería en este ámbito, aunque también tenemos otros como es el caso de Salamanca y Sevilla.

Motivación educativa 

Los enfoques sobre motivación se abordan desde tres tipos de interrogantes: qué hace que una persona inicie una acción; cuál es el nivel de participación en la actividad que el sujeto selecciona; qué hace que una persona persista o abandone en la realización de un tarea.

Clasificación:

 Motivación de curiosidad ilusoria: las características son la curiosidad y la necesidad de descubrimiento, y posee componentes de autorrealización intelectual y de superación personal. Este tipo de motivación esconde la creencia de que la educación permite acceder a la cultura y que esta enriquece al que se apropia de ella. 

 Motivación de orientación pragmática: los sujetos se orientan a saberes específicos, cuyo objetivo es “aprender para”.

 Motivación de readaptación emocional: representa una forma de progreso y readaptación, frente a crisis emocionales producidas por eventos dramáticos, como pueden ser la viudez, la jubilación, la abuelidad, etc.

 Motivación de entrenamiento: necesidad de salvaguardar un sentido de autoeficacia y de continuidad en los niveles de desarrollo intelectual y social.

 Motivación por la ilusión diferida: denota una orientación del sujeto a la actividad por la presión que otras personas realizan sobre él. Es una tendencia producida por la identificación con algunos rasgos, valores o actitudes que han recibido de quienes les indujeron. (cónyuge, amigos, vecinos, etc.)

 Motivación de asignatura pendiente: sentido de competencia para aprender y expresar su estímulo por realizar el sueño de toda su vida.

El papel del educador-facilitador 
 
La mayor parte del alumnado mayor atribuye sus aprendizajes al trabajo del profesor/a, identificando tres aspectos: 
 la habilidad para relacionar contenidos sociales y psicológicamente significativos.
 la generación de un clima apropiado que favorezca la participación, la expresión y el establecimiento de vínculos entre los participantes.
 el ejercicio de su función educadora referente a lo intelectual y ético del grupo. 

La eficacia de la actuación educativa del docente-facilitador se corresponde con los siguientes aspectos: 
 Su filosofía educativa y los valores que apoyan la práctica. 
 Su concepción acerca de las posibilidades de desarrollo intelectual, personal y social.
 Su capacidad para involucrar a las personas mayores en procesos creativos, activos y participativos. 
 Sus posibilidades de establecer un juego educativo que potencie la zona de desarrollo potencial de las personas mayores. 
 Su capacidad para trabajar desde la diversidad.

Constitución del espacio grupal 

Para formar un grupo es necesario que haya cohesión, participación, desconflictualización y autonomía. Para ello son necesarias cinco condiciones mínimas: un convocador, la presencia estable de unas personas, normas mínimas higienizadoras, el uso de la palabra y un referente teórico, que han de estar presentes tanto en la formación como en el mantenimiento del grupo.
 Convocar: son las operaciones mentales necesarias para la organización y participación a un grupo. Es muy importante que exista sintonía en el educador y el alumnado mayor. 
 Presencialidad: hace que todos los miembros se reconozcan como integrantes del grupo. Sin que exista presencialidad es muy difícil que existan significados compartidos por todos los miembros del grupo. Esta función depende tanto del docente como del alumnado. 
 Higienidad: influye en la organización de la actividad: comportamientos adecuados, horarios, reuniones, casamiento de intereses comunes,… Afecta también a la confianza en las relaciones de los miembros. La responsabilidad recae en todos los miembros del grupo. 
 Verbalización: incrementa la comprensión de los fenómenos que se dan. Reside, primero, en el educador, y posteriormente, en el alumnado. 
 Teoría: tiene que estar en la mente del educador/a. este ha de saber lo que quiere el grupo y cómo ha de actuar para conseguir las metas propuestas. Esta función reside en el educador/a.

Formación psicológica para educadores 

En algunas ocasiones, la educación de las personas mayores se aborda desde dos perspectivas bastante peligrosas: una que equipara la educación de los mayores con la de los jóvenes, y la que la considera como educación especial. 
Existen unos fundamentos teóricos basados en una psicología dinámica, que implican unos criterios en los que inspirar la tarea docente: 
 Actitud de comprensión del rol de las personas mayores en el ámbito educativo y en la sociedad en general. 
 Hipótesis grupoanaliticas e ideas psicodinámicas. 
 
A esto hay que agregar los planteamientos de la ecología social, que entiende que toda organización social genera un “clima social” con personalidad propia, que le confiere unidad y coherencia. 
Los educadores de adultos mayores, por norma general, suele ser ejecutada con grandes dosis de improvisación, en lugar de estar atendida con grandes niveles de organización. 
Por la dificultad que conlleva el fenómeno del envejecimiento y la multitud de facetas que se encuentran implicadas en el diseño de las actividades dirigidas a la formación de los educadores, se requieren distintos enfoques y varias disciplinas. 
En el programa publicado en Fernández Lópiz, 2000b se exponen estrategias para la formación de educadores, a través de la adquisición del lenguaje del Análisis Transaccional. 

Los ejes conceptuales sobre los que se centra el Programa son: 
 Fundamentos y bases del Análisis Transaccional: como herramienta de análisis-intervención. 
 Estructura y funcionamiento de la personalidad: Estados del Yo, complementariedad y aplicabilidad de los conocimientos. 
 Las transacciones y la comunicación en el aula.
 Los mensajes en la relación educativa y su importancia en el mantenimiento de una atmósfera grupal óptima.
 Análisis de actitudes y posicionamientos ante la población de alumnado mayor. 
 Teoría de las caricias: el reconocimiento y los reforzadores sociales.
 Aportaciones a la solución de conflictos. Los Juegos Psicológicos. 
 La motivación en la labor como profesores de adultos mayores. Las necesidades egóticas y de autorrealización. 
 Formas de organización del tiempo en la institución educativa.

Efectos de las actividades educativas 

Las personas mayores que participan en actividades educativas, observan que dichas actividades les favorecen y ayudan a mejorar su desarrollo personal. 
 Autopercepción: las modificaciones más importantes están relacionadas con las auto-representaciones. Se perciben como sujetos con posibilidades intelectuales y de aprendizaje.

 Favorecedor de intereses: les ayuda a conceder deseos y expectativas a las que no habían podido acceder. 

 Estilo de vida: al adquirir nuevos hábitos de cuidado y ocupación del tiempo mejora su calidad de vida. También comprenden con más facilidad el entorno socio-cultural, lo que hace que sean más seguros en su capacidad de adaptación. 

 Género y nivel educativo: 
 Nivel educativo: las personas con menores recursos educativos tendieron a valorar de manera más positiva la contribución de la educación a su proceso de desarrollo. 
 Género: las mujeres informaron de un mayor cambio que los varones en integración social y en mejoras metacognitivas.

 Confluencia de factores: los efectos de la educación son muy variados y se encuentran interrelacionados.
 Educación y metas de intervención: la intervención educativa es altamente eficaz para operar simultáneamente sobre diversas dimensiones, como las representacionales, las cognitivas, las relacionales, las actitudinales, etc. La educación manifiesta la pertinencia de plantear metas polivalentes de intervención, considerando los múltiples condicionamientos personales, sociales y culturales que particularizan las necesidades, posibilidades y obstáculos para el desarrollo de las personas de edad.

Bibliografía 
Fernández Lópiz, E.(2002) Psicogerontología para educadores. Granada: Universidad de Granada

Enlaces externos 
Asociación Española de Psicogerontología
Blog de Psicogerontología y Terapia Ocupacional en Adultos Mayores
Twitter sobre Psicogerontología y Adultos Mayores
Apuntes sobre la Ley de Ribot

Ramas de la psicología